As línguas Bahnáricas são um grupo de cerca de trinta línguas Austro-asiáticas faladas por cerca de 700.000 pessoas no Vietnã, no Camboja e no Laos. Paul Sidwell nota que as línguas austro-asiáticas/mon-khmer são lexicalmente mais semelhante às línguas Bahnáricas e Katuicas na medida em que estão mais próximas geograficamente, independentemente de qual ramo da família pertencem, mas que o Bahnárico e o Katuico não têm quaisquer inovações compartilhadas que talvez indicasse que, juntos, formassem um ramo da família austro-asiática.

Línguas 
Uma diversidade interna sugere que a família se separou cerca de 3000 anos atrás. O bahnárico do norte se caracteriza por um contraste no registro entre o murmúrio e a voz modal que, no Sedang, se tensionou para tornar-se uma voz modal-laringalizada.

Lamam é um nome de clã dos vizinhos Tampuon e Kaco'.

Sidwell (2009) provisoriamente classifica as línguas Bahnáricas em quatro ramos, com a língua Cua (Kor) classificada de forma independente como Bahnárico Oriental.

Línguas Bahnáricas não classificadas do Camboja incluem: Mel, Khaonh, Ra'ong e Thmon.
 Bahnárico
 Bahnárico Ocidental
 Jru' (Laven), Juk, Su'
 Nyaheun
 Oi, The, Sok, Sapuan, Cheng
 Brao, Laveh, Krung, Kravet
 Bahnárico central
 Taliang (Kasseng)
 Alak
 Centro-Sul
 Tampuon
 Bahnar
 Bahnárico do sul
 Chrau
 Sre
 Stieng
 Mnong
 Bahnárico do norte
 Halang, Kayong
 Jeh
 Kotau
 Tadrah, Modrah
 Sedang
 Hrê
 Monom (Bonam)
 Rengao
 Kaco', Ramam
 Bahnárico oriental
 Cua (Kor)

Bahnárico do norte 
O Bahnárico do norte consiste em um contínuo dialetal falado ao norte das línguas Châmicas. As línguas Sedang e Hre têm a maioria dos falantes, cada uma com cerca de 100.000.

Outras línguas Bahnáricas do norte, muito pouco conhecidas a fim de serem classificadas, são a língua Duan e a Katua.

Bahnárico ocidental 
O Bahnárico ocidental é um continuum dialetal do Bahnárico oriental. Ao contrário de outras línguas Bahnáricas ao leste, as línguas Bahnáricas do oeste estavam sobre influência Khmer, ao invés da influência Châmica, e também pelas línguas Katuicas como parte de uma área linguística Katuica-Bahnárico Ocidental (Sidwell 2003).
 Bahnárico ocidental
 Brao–Kavet: Lave (Brao), Kru'ng, Kravet
 Laven, Sou [separado?]
 Nyaheun
 Oi–The: Jeng; Oy, Sok, Sapuan, The
Sidwell (2003) propõe os seguintes agrupamentos para o Bahnárico ocidental, com o Lavi ramificando-se primeiro, Jru'/Laven, Su', e Juk formando um ramo que tinha se ramificado secundariamente, e o restante dentro de um grupo central. Jru' e Brao cada um tem dezenas de milhares de falantes, enquanto que as outras línguas não têm mais de 1.000 oradores cada.
 Bahnárico Ocidental
 Lavi
 (ramo)
 Jru'/Laven, Su', O Juk
 (ramo)
 Nyaheun
 Sapuan
 Oi/Sok/Cheng
 Laveh/Brao

Bahnárico central 
O Bahnárico central é uma família linguística dividida pelas línguas Châmicas, Bahnar, Mnong, e Sre (Koho) cada uma tem mais de 100.000 falantes.
 Bahnárico central
 Alak
 Cua
 Taliang (Kassang)
 Centro-sul: a sudoeste do Châmico:
 Tampuon
 Bahnar
 Bahnárico do sul
 Stieng–Chrau: Chrau, Stieng (Bulo, Budeh)
 Sre–Mnong: Koho, Mnong

O Kassang é uma língua Bahnárica (Sidwell 2003), embora o Ethnologue apresenta-o como Katuic.

Sidwell (2002, citado em Sidwell 2003) apresenta a seguinte classificação para as línguas Bahnáricas Centrais. Note-se que Sidwell (2009), mais tarde, classifica o Cua como um ramo independente, nomeadamente Bahnárico Oriental.
 Bahnárico central
 Norte Central
 Alak (Halak)
 Oeste central
 Kasseng/Taliang
 Yaeh
 Leste central
 Cua
 Sul central
 Tampuon
 Bahnar
 Bahnárico do sul
 Chrau
 Koho
 Ma'
 Stieng
 Mnong

Notas

Ler mais 
 Cheeseman, Nathaniel; Herington, Jennifer; Sidwell, Paul (2013). Bahnaric Bahnaric linguistic bibliography with selected annotations. Mon-Khmer Studies vol. 42 Mahidol University and SIL International.
 Sidwell, Paul (2003). A Handbook of comparative Bahnaric, Vol. 1: West Bahnaric. Pacific Linguistics, 551. Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University.
 Jacq, P., & Sidewell, P. (2000). A comparative West Bahnaric dictionary. Languages of the world, 21. München: LINCOM Europa. ISBN 3-89586-558-3
 Sidwell, Paul. (2002). Genetic Classification of the Bahnaric Languages: a comprehensive review. Mon-Khmer Studies, Vol. 32. Mahidol University, Thailand.
 Sidwell, Paul (2000). Proto South Bahnaric: a reconstruction of a Mon–Khmer language of Indo-China. Pacific Linguistics, 501. Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University. ISBN 0-85883-444-8
 Smith, K. D. (1972). A phonological reconstruction of Proto-North-Bahnaric. Language data: Asian-Pacific series, no. 2. Santa Ana, Calif: Summer Institute of Linguistics.

Ligações externas 
 SEALang SALA provisional classification of Mon–Khmer
 Bahnaric languages (2003)
 http://projekt.ht.lu.se/rwaai RWAAI (Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage)
 http://hdl.handle.net/10050/00-0000-0000-0003-6711-8@view Bahnaric languages in RWAAI Digital Archive
Línguas do Camboja
Línguas do Laos
Línguas do Vietnã